Villa Malta – villa di Rapallo
 Villa Malta – villa di Roma